Semarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Semarang, provinshuvudstad, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Semarang, regentskap, Jawa Tengah (staden Semarang ingår ej i regentskapet), 
 Kelurahan Semarang, administrativ by i regentskapet Banjarnegara, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar